JYD steht für:

 den Flughafen von Meridian (Mississippi) (National Guard) in den USA
 den US-amerikanischen Wrestler Sylvester Ritter, genannt Junkyard Dog (1952–1998)

JYD